Ши́льхский язык — язык шильхов, относится к группе атласских языков, распространён на севере Марокко. Носителями шильского языка по всему миру являются около 4 миллионов человек. Как правило, эти люди многоязычные, владеющие также арабским.

Шильхский язык признан в Марокко как один из официальных языков и употребляется в государственном делопроизводстве.

С 2003 года официальным письмом для шильхского языка является тифинаг. Ранее для написания шильхского языка использовался арабский алфавит. В настоящее время распространяется также латинский алфавит.

Традиционно считается, что шильхская подгруппа представлена одним языком, но значительные диалектные различия между четырьмя основными диалектными группами (распространёнными в четырёх основных географических зонах шильхского ареала), по данным исследований Ю. Б. Корякова, позволяют рассматривать их также как самостоятельные языки.
В состав шильхского языка входят следующие диалектные объединения:
 сусский;
 высокоатласский шильхский;
 антиатласский шильхский;
 южношильхский.
Кроме того, к шильхским идиомам относится старошильхский язык — язык древних берберских письменных памятников, самый ранний из которых датируется 1145 годом; и еврейско-берберские диалекты Суса и Высокого Атласа, отличающиеся от остальных диалектов ташельхита только использованием еврейского письма и некоторыми заимствованиями из древнееврейского языка.

См. также 
 Берберы

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Report on Tachelit language from the MultiTree Project
 Map of Tachelit language from the LL-Map Project
 
 
 WALS — Tashlhiyt
 John Coleman, 'Epenthetic vowels in Tashlhiyt Berber' (includes sound samples)
 

Языки Марокко
Берберо-гуанчские языки